Schipholboog (Mariahoeve); een boog tussen station Den Haag Laan van NOI en station Den Haag Mariahoeve die de verbinding mogelijk maakt tussen station Den Haag Centraal en Schiphol.
 Een straat in Voorburg.

Zie ook 
 Utrechtboog; een fly-over of boog bij station Duivendrecht die sinds maart 2006 een rechtstreekse verbinding mogelijk maakt tussen Utrecht en Schiphol, soms Schipholboog genoemd.